Диес:
 Диес — богиня, олицетворение дня в римской мифологии.

Испанская фамилия . Известные носители:
 Диес, Иосиф Ричард (1909—1936) — блаженный Римско-Католической Церкви, монах из католического монашеского ордена августинцев, мученик.
 Диес Гонсалес, Роса (род. 1952) — испанский политик, основатель и председатель партии «Союз, прогресс и демократия».
 Диес дель Корраль, Хесус (1933—2010) — испанский шахматист, гроссмейстер.